|-
| 127901 - ||  || 6 aprilie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127902 - ||  || 6 aprilie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127903 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127904 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127905 - ||  || 4 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127906 - ||  || 6 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127907 - ||  || 6 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127908 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127909 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127910 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127911 - ||  || 6 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127912 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127913 - ||  || 5 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127914 - ||  || 7 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127915 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127916 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127917 - ||  || 8 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127918 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127919 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127920 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127921 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127922 - ||  || 9 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127923 - ||  || 8 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127924 - ||  || 7 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127925 - ||  || 7 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127926 - ||  || 9 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127927 - ||  || 10 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127928 - ||  || 10 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127929 - ||  || 9 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 127930 - ||  || 5 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127931 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127932 - ||  || 21 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127933 - ||  || 21 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127934 ||  || 22 aprilie 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 127935 - ||  || 21 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127936 - ||  || 23 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 127937 - ||  || 23 aprilie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 127938 - ||  || 25 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127939 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127940 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127941 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127942 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127943 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127944 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127945 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127946 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127947 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127948 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127949 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127950 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127951 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127952 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127953 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127954 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127955 - ||  || 25 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 127956 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127957 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127958 - ||  || 25 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 127959 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127960 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127961 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127962 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127963 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127964 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127965 - ||  || 24 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 127966 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127967 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127968 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127969 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127970 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127971 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127972 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127973 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127974 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127975 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127976 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127977 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127978 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127979 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127980 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127981 - ||  || 29 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127982 - ||  || 29 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127983 - ||  || 29 aprilie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 127984 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127985 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127986 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127987 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127988 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127989 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127990 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127991 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127992 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127993 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127994 - ||  || 30 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127995 - ||  || 29 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127996 - ||  || 30 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127997 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127998 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127999 - ||  || 29 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128000 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-